Paul Savary (né le  à Genève) est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| Genève-Servette HC U20|| Jr. Élites A|| 26|| 5|| 6|| 11|| 8|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Genève-Servette HC|| LNB|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Genève-Servette HC|| LNB|| 36|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Genève-Servette HC|| LNB|| 34|| 3|| 7|| 10|| 12|| 13|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|rowspan="2"| 2002-2003|| Genève-Servette HC|| LNA|| 44|| 0|| 2|| 2|| 55|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| HC La Chaux-de-Fonds||  LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Genève-Servette HC||  LNA|| 44|| 2|| 6|| 8|| 12|| 12|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| HC Sierre||  LNB|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Genève-Servette HC||  LNA|| 44|| 2|| 5|| 7|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Genève-Servette HC||  LNA|| 44|| 5|| 11|| 16|| 42|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Genève-Servette HC||  LNA|| 28|| 2|| 8|| 10|| 35||1 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2007-2008|| Genève-Servette HC||  LNA|| 30|| 5|| 7|| 12|| 12|| 11|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2008-2009|| Genève-Servette HC||  LNA|| 42|| 5|| 5|| 10|| 28||4 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
| 2009-2010|| Genève-Servette HC||  LNA|| 50|| 9|| 25|| 34|| 30|| 17|| 4|| 5|| 9||27 
|-
| 2010-2011|| Genève-Servette HC||  LNA|| 50|| 8|| 9|| 17|| 10|| 6|| 1|| 1|| 2||4 
|-
|2011-2012 || Genève-Servette HC||LNA|| 27|| 10|| 2|| 12|| 2||-||-||-||-||-
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Genève-Servette HC||LNA|| 25|| 1|| 4|| 5|| 2||-||-||-||-||-
|-
| Lausanne HC||LNB||-||-||-||-||-||10||1||1||2||12
|-
|2013-2014||Lausanne HC|| LNA|| 42|| 2|| 2|| 4|| 16|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2014-2015||Lausanne HC|| LNA|| 44|| 1|| 2|| 3|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2015-2016||Lausanne HC|| LNA|| 43|| 4|| 1|| 5|| 8|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|rowspan="2"|2016-2017||Lausanne HC|| LNA|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|Red Ice HC|| LNB|| 29|| 2|| 12|| 14|| 28|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2017-2018|| Genève-Servette II|| || 10|| 8|| 8|| 16|| 8|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0 

|2000||CM -18 ans||2||0||0||0||0|| 
|-
|2010||CM||7||0||1||1||2||

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1982
Naissance à Genève
Sportif genevois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Sierre
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Attaquant de hockey sur glace